Uğur Aktaş peut désigner :
 Uğur Aktaş, écrivain franco-turc ;
 Uğur Aktaş, karatéka turc.